

Geografia 
 Vanini – municipio dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul

Persone 
 Francesca Vanini – cantante italiana
 Giulio Cesare Vanini – filosofo italiano
 Joseph Vanini – generale francese, di origine toscana